Out of the Frying Pan – film del 1914 diretto da Hay Plumb
 Out of the Frying Pan – film del 1914 prodotto dalla Nestor Film Company